Il a été produit des films pacifistes, d'autres plus anti-guerres avec un accent possible sur tel ou tel conflit.

Films antiguerres ou pacifistes

Sources 
 Site français Senscritique.
 Site anglais Listal.

Antiguerre
Film pacifiste